Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 22. и 24. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Немац Рафаел Холцдепе.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 атлетичара из 21 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
Стање 21. августа 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком пре првенства (21. августа 2015), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2015.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 5,70 м (КВ). Норму је испунило 16 такмичара и сви су се пласирали у финале.,,

Финале 
,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном